Maroua Issa ou Marwa Issa (), née le  à Tunis, est une chanteuse tunisienne.

Carrière 
En novembre 2019, Maroua Issa entame sa collaboration avec Life Stars Studio, en publiant Sa3adtek, qui dépasse les six millions de vues sur YouTube.

En , elle sort Oloulo Yfou2, sous la forme d'un clip réalisé par Khalid Serhane. Le titre est écrit par Nour Abdullah et composé par Mohamed Abaya.

En octobre de la même année, Maroua Issa remporte le prix du meilleur projet musical pour le clip Sa3adtek lors des Arab Oscar Awards. Deux mois plus tard, elle se voit décernée un autre prix pour ce même titre lors du festival Washousha – Best Middle East.

Le , elle remporte le prix de la meilleur influenceuse lors de la première édition des Insta Celebrity Awards.

Discographie 
 2016 : Ana Loulya
 2019 :
 Dima Zehya
 Sa3adtek
 2021 : Oloulo Yfou2

Vie privée 
Le , elle annonce ses fiançailles sur son compte Instagram.

Notes et références

Liens externes 

Chanteuse tunisienne
Chanteuse arabophone
Naissance en mars 1993
Naissance à Tunis